Отборочный турнир XVIII чемпионата мира по волейболу среди мужских команд проходил с 27 апреля 2012 года по 20 июля 2014 года. От процедуры квалификации были освобождены представляющая страну-организатора сборная Польши и четыре финалиста континентальных первенств Европы и Южной Америки 2013 года — Россия, Италия, Бразилия и Аргентина. В розыгрыше остальных 19 путёвок участвовали 142 сборные, игравшие в квалификационных турнирах региональных ассоциаций FIVB.

CEV (Европа) 
 

38 участников, 87 матчей, прошедших с 23 мая 2013 года по 5 января 2014 года. Разыграно 5 путёвок в финальный турнир чемпионата мира.

Участники

Итоги решающей стадии

CAVB (Африка) 
 

33 участника, 115 матчей, прошедших с 3 июля 2013 года по 7 марта 2014 года. Разыграно 3 путёвки в финальный турнир чемпионата мира.

Участники

Итоги решающей стадии

AVC (Азия, Австралия и Океания) 
 

28 участников, 56 матчей, прошедших с 5 июня по 22 сентября 2013 года. Разыграно 4 путёвки в финальный турнир чемпионата мира.

Участники

Итоги решающей стадии

NORCECA (Северная Америка) 
 

39 участников, 152 матча, прошедших с 27 апреля 2012 года по 20 июля 2014 года. Разыграно 5 путёвок в финальный турнир чемпионата мира.

Участники

Итоги решающей стадии 
Путёвки на чемпионат мира завоевали победители третьего раунда квалификации — , , ,  и победитель финального раунда .

CSV (Южная Америка) 
4 участника, 6 матчей, прошедших с 13 по 15 сентября 2013 года. Разыграна 1 путёвка в финальный турнир чемпионата мира.

Матчи прошли в колумбийском городе Энвигадо. Отказалась от участия изначально заявленная сборная Уругвая.

Ссылки 
 Регламент квалификационных соревнований
 Рекордная регистрация на чемпионат мира по волейболу

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014